Идиосинкразия (от  — своеобразный, особый, необычайный и  — смешение) — индивидуальный, присущий конкретному человеку, физиологический или психический способ реагирования на раздражитель. Возможные значения:

 Идиосинкразия в медицине —  болезненная реакция в ответ на определённые неспецифические раздражители.
 Идиосинкразия в психологии — психологическая несовместимость, непереносимость некоторыми людьми друг друга, болезненная реакция на раздражитель не физического, а эмоционального характера.
 Идиосинкразия в экономике — внезапное изменение цен актива в противоположном рынку направлении вследствие стечения обстоятельств; учитывается в управлении портфельными рисками.

Примечания